Hymna Burjatska je píseň O rodnoj zemle (, O rodné zemi). Byla uzákoněna churalem (národním parlamentem) 20. dubna 1995. Hymna tvoří spolu se státním znakem a vlajkou trojici státních symbolů Burjatska. Za základ hymny byla zvolena skladba skladatele Anatolije Andrejeviče Andrejeva s textem Damby Zodbiče Žalsarajeva.

Protože Burjatsko je součástí Ruské federace (se statusem autonomní republiky), text hymny byl uzákoněn v burjatském i ruském jazyce.

Text hymny

Odkazy

Reference

Související články 
 Burjatská vlajka
 Burjatský znak

Externí odkazy 
 
 Nahrávka hymny
 Oficiální stránka burjatského parlamentu s textem hymny v burjatštině a ruštině 
 Zákon o státní hymně Burjatska  
 Ústava Burjatské republiky 

Hymna
Burjatsko